Knoevenagel ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Knoevenagel (* 1...; † 18..), Patrimonialrichter (Vater von Albert und Julius)
 -Albert Knoevenagel (* 23. Juli 1825; † 27. Mai 1907), Maschinenfabrikant, zu „Knoevenagel GmbH & Co. KG“, siehe: Knoevenagel (Unternehmen)
 --Max Knoevenagel (* 3. November 1856; † 20. Dezember 1951),
 --Margarethe Knoevenagel (* 13. April 1859; † 23. September 1922)
 --Oskar Knoevenagel (Oscar Knoevenagel; 1862–1944), deutscher Chemiker, promovierte 1887 an der Universität Würzburg bei Emil Fischer zum Thema „Über die Verbindungen des Phenylhydrazins mit Acroleïn, Mesityloxyd und Allylbromid“
 -Julius Knoevenagel (* 1832; † 1914), deutscher Chemiker und Stenograph, prom. in Chemie, Firmengründung mit Eugen de Haen
 --Emil Knoevenagel (* 18. Juni 1865; † 11. August 1921), deutscher Chemiker, prom. 1889 Uni Göttingen bei Victor Meyer, entdeckte die Knoevenagel-Reaktion

 -Otto Knoevenagel (* 184.; †>1907), Generalarzt

Knoevenagel steht für:
 Knoevenagel (Unternehmen), eine 1856 von Albert Knoevenagel gegründete Maschinenfabrik in Hannover, 1991 liquidiert
 Villa Knoevenagel, 1887 von Conrad Wilhelm Hase für den Chemiker Ferdinand Fischer in Hannover errichtete Villa, die Albert Knoevenagel dann für seinen Sohn Max erwarb